HMS Valiant può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Valiant (02) – nave da battaglia della Classe Queen Elizabeth
HMS Valiant (S102) – sottomarino della Classe Valiant